Бабиничи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
Бабиничи — агрогородок в Оршанском районе Витебской области.
 Бабиничи — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Бабиничи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Бабиничи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Бабиничи — село в Народичском районе Житомирской области.